Роналд Уилям „Рон“ Хауърд () е американски актьор, режисьор и продуцент, носител на награди „Златен глобус“, „Сатурн“, две награди „Оскар“ и четири награди „Еми“. Номиниран е за две награди „Сателит“ и пет награди на „БАФТА“. От 1981 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Биография 
Рон Хауърд е роден на 1 март 1954 г. в Дънкан, Оклахома. Баща му Ранс Хауърд е актьор, сценарист и режисьор, а майка му Джийн е актриса. Рон има един брат на име Клинт, който също е актьор и режисьор.

През 1975 г. сключва брак с Шерил Али. Рон и Шели имат три дъщери и един син.

Кариера 
Участва в различни телевизионни програми още като дете. През 1980-те започва неговата кариера на режисьор. Той заснима няколко много успешни филма – „Шифърът на Леонардо“, „Аполо 13“, „Красив ум“, „Късметлията“, „Фрост/Никсън“, „Ангели и демони“ и други.

Избрана филмография

Като режисьор

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски режисьори
Американски продуценти
Американски актьори и актриси
Деца актьори
Оклахомци
Носители на „Оскар“ за най-добра режисура
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Носители на награда „Сатурн“